Hrvatska:
 Plešivica, planina
 Naselja:
 Plešivica (Jastrebarsko), gradsko naselje Jastrebarskog
 Plešivica (Selnica), naselje u općini Selnica
 Plešivica (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog